Quieto – nome proprio di persona italiano maschile 
Quieto – fiume croato
Lusio Quieto – generale e governatore romano del I secolo
Tito Fulvio Giunio Quieto – usurpatore romano del III secolo
Tito Flavio Postumio Quieto – console del 272